Чанбайшань:

 Чанбайшань (плоскогорье) — плоскогорье в Маньчжуро-Корейских горах, к западу от одноимённого хребта;
 Чанбайшань (хребет) — хребет в Маньчжуро-Корейских горах, к востоку от одноимённого плоскогорья;
 Чанбайшань (заповедник) — заповедник и биосферный резерват в Китае.